

Onomastica 
 Rodolfo – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Rodolfo – re degli Eruli
 Rodolfo – vescovo di Novara
 Rodolfo – patriarca latino di Gerusalemme
 Rodolfo – calciatore brasiliano
 Rodolfo – calciatore brasiliano

Altro 
 Rodolfo – personaggio della serie Pokémon
 Rodolfo – personaggio de La bohème
 Lago Rodolfo – lago situato tra Etiopia e Kenya

Pagine correlate
Rudolf
Rudolph